Guennoun est un nom de famille d'origine de Fès au Maroc. Parmi les personnes qui portent ce nom on peut citer :

Abdellah Guennoun, théologien, responsable politique et érudit marocain né à Fès.
Dr. Rachida Guennoun, directrice de recherche à l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), Scientifique experte des hormones stéroïdes et des neurostéroïdes en particulier l'étude de leurs biosynthèse, leur métabolisme et leurs  effets protecteurs  dans le système nerveux dans les conditions physiologiques et dans des modèles expérimentaux d' accident vasculaires cérébraux, neurodégénérescence des motoneurones, et traumas crâniens et medullaires.
Abdelkarim Guennoun, chanteur marocain maitre du Malhoun
Souad Guennoun, architecte, documentaliste et photographe. Elle a réalisé des documentaires et a fait des expositions diverses.